Биатлон сразу был включён в программу первого зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в 1993 году, проходившего в итальянской автономной области Валле-д’Аоста. Тогда он был представлен лишь двумя спринтерскими гонками на 7,5 у юношей и на 5 км у девушек. Возраст участников ограничен 13-17 годами. На последнем зимнем Фестивале 2009 года в польской Верхней Силезии биатлонная программа включала в себя уже пять гонок: спринты на 7,5 и 5 км, пасьюты на 7,5 и 10 км и смешанную эстафету 2×6 км/2×7,5 км.

Чемпионами первого зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля стали победители спринта итальянец Паоло Лонго и итальянка Мануэла Роннер Пиллер.

Места проведения соревнований 

 1993 —  — Валле-д’Аоста
 1995 —  — Андорра
 1997 —  — Сундсвалль
 1999 —  — Попрад
 2001 —  — Вуокатти
 2003 —  — Блед
 2005 —  — Монтей
 2007 —  — Хака
 2009 —  — Верхняя Силезия

Биатлонные соревнования на зимних Европейских юношеских олимпийских фестивалях

Примечания 

Соревнования по биатлону